Avalun steht für:

 Avalon (Mythologie), ein mythischer Ort in der Artussage
 Avalun-Verlag, ein Imprint des Heinrich Schwab Verlags, Büdingen-Gettenbach
 Avalun-Verlag (Dresden), ein deutscher Buchverlag in Hellerau bei Dresden
 Avalun. Ein Jahrbuch neuer deutscher lyrischer Wortkunst, eine 1901 in München erscheinende Literaturzeitschrift, herausgegeben von Richard Scheid